Spijt, een gemoedstoestand
Spijt! (boek), een boek van de Nederlandse schrijfster Carry Slee over een jongen die gepest wordt
Spijt! (film), een film gebaseerd op het gelijknamige boek van Carry Slee
Spijt (lied), een lied van Maan in samenwerking met Jonna Fraser uit 2018